Нуево Манготал има више значења:

 Нуево Манготал (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуево Манготал (Зарагоза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику